Svetlana Gladishiva nació el 13 de septiembre de 1971 en Ufá, (Rusia), es una esquiadora retirada que ganó 1 Medalla Olímpica (1 de plata), 1 Medalla en el Campeonato del Mundo (1 de bronce) y 1 victoria en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 3 podiums).

Resultados

Juegos Olímpicos de Invierno
1992 en Albertville, Francia
 Descenso: 8.ª
 Combinada: 12.ª
 Super Gigante: 25.ª

1994 en Lillehammer, Noruega
 Super Gigante: 2.ª
 Descenso: 17.ª

1998 en Nagano, Japón
 Descenso: 5.ª
 Super Gigante: 13.ª

Campeonatos Mundiales
1991 en Hinterglemm, Austria
 Descenso: 3.ª

1993 en Morioka, Japón
 Descenso: 16.ª
 Super Gigante: 30.ª

1996 en Sierra Nevada, España
 Descenso: 17.ª
 Eslalon: 21.ª
 Eslalon Gigante: 25.ª
 Super Gigante: 31.ª

1997 en Sestriere, Italia
 Super Gigante: 14.ª
 Descenso: 19.ª

Copa del Mundo

Clasificación general Copa del Mundo
 1989-1990: 81.ª
 1990-1991: 33.ª
 1991-1992: 37.ª
 1992-1993: 91.ª
 1993-1994: 50.ª
 1994-1995: 58.ª
 1995-1996: 65.ª
 1996-1997: 25.ª
 1997-1998: 62.ª

Clasificación por disciplinas (Top-10)
 1996-1997:
 Super Gigante: 8.ª

Victorias en la Copa del Mundo (1)

Super Gigante (1)

Enlaces externos 
 Perfil de Svetlana Gladishiva en la página oficial de la FIS (en inglés)

Nacidos en Ufá